SEM — аббревиатура.
  — поисковый маркетинг
  — растровый (сканирующий) электронный микроскоп 
  — способ кодирования данных
англ. Shandong Engineering Machinery (SEM)  — бренд, под которым на заводе в Китае выпускается землеройная и строительная техника.

См. также 
Сэм